

Astronomia
 C40 – NGC 3626

Codici 
 C40 – codice ECO della difesa Gunderam, apertura degli scacchi

Musica 
 Yamaha C40 – chitarra della Yamaha

Altro 
 Acciaio C40